

Сулеюв — місто в Пйотрковському повіті Лодзинського воєводства
 Сулеюв — гміна в Пйотрковському повіті Лодзинського воєводства
 Сулеюв — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Сулеюв — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства